stereo – elektroakustyczna metoda odbierania, zapisywania, transmitowania i odtwarzania dźwięku
 Stereo – galeria sztuki w Warszawie
 STEREO – para amerykańskich naukowych sond kosmicznych
 Stereo – album muzyczny zespołu Vallejo
 Stereo – album muzyczny Paula Westerberga
 Stereo – album muzyczny zespołu Wańka Wstańka

Zobacz też